Ро́берт I:
 Роберт I (931/934 — 966) — граф Мо с 946 года и граф Труа с 956 года.
 Роберт I (ум. 885) — архиепископ Экс-ан-Прованса.
 Роберт I (ум. 886) — граф де Труа.
 Роберт I (ум. 923) — король Франции из династии Робертинов.
 Роберт I (Роллон) (ум. 927) — герцог Нормандии.
 Роберт I (ок. 920/925 — до 981) — граф Ломма (Намюра) с до 946.
 Роберт I Старый (1011—1076) — герцог Бургундии.
 Роберт I Фриз (1029—1093) — граф Фландрии.
 Роберт I (умер в 1120 году) — князь Капуи из дома Дренго.
 Роберт I (ок. 1123—1188) — граф де Дрё и де Брейн.
 Роберт I д’Артуа (1216—1250) — граф Артуа.
 Роберт I Брюс (1274—1329) — король Шотландии из династии Брюсов.
 Роберт I (1848—1907) — последний герцог Пармский.
 Роберт I (1344—1411) — граф Бара и сеньор Муссона с 1352, маркграф Понт-а-Муссона с 13 марта 1354, герцог Бара с 1354.
 Роберт I де Невилл (ок. 1223—1282) — лорд Рэби и Бранкепета.
 Роберт I де Краон (ок. 1023—1098) — сеньор де Краон, сеньор де Сабле из Неверского дома.